Ел Баранкито има више значења:

 Ел Баранкито (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Баранкито (Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Баранкито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранкито, Кампестре (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Баранкито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику